Софија од Аустрије (5. март 1855 — 29. мај 1857) била је прва од три кћерке Франца Јозефа и Елизабете Баварске. Умрла је у раном детињству, у доби од две године.

Породично стабло

Галерија

Литература

Спољашње везе 

 Archduchess Sophie at GeneAll.com
 Archduchess Sophie at thePeerage.com

Рођени 1855.
Умрли 1857.
Династија Хабзбург-Лорен